Woodland Hills může být:

 Woodland Hills (Utah) – město v Utahu
 Woodland Hills (Kentucky) – město v Kentucky
 Woodland Hills (Los Angeles) – část města Los Angeles v Kalifornii
 Woodland Hills (Cleveland) – část města Cleveland v Ohiu